Нојхоф може бити:

 Нојхоф (Фулда), општина у округу Фулда, у њемачкој покрајини Хесен.
 Нојхоф ан дер Цен, општина у округу Нојштат ан дер Ајш-Бад Виндсхајм, у њемачкој покрајини Баварска.
 Нојхоф (Округ Хилдесхајм), општина у округу Хилдесхајм, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.